Il singolare del torneo di tennis Brussels Indoor 1988, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Henri Leconte che ha battuto in finale Jakob Hlasek 7-6, 7-6, 6-4.

Teste di serie 

 Henri Leconte (campione)
 Jakob Hlasek (finale)
 Jonas Svensson (primo turno)
 John Fitzgerald (semifinali)

 Ronald Agénor (secondo turno)
 Milan Šrejber (secondo turno)
 Magnus Gustafsson (primo turno)
 Wally Masur (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Brussels Indoor 1988